Alessandro Esseno (n. 27 iunie, 1969) este un compozitor și pianist italian.

Biografie 

Esseno a început să studieze pianul cu fratele vitreg al lui Arturo Benedetti Michelangeli, apoi a continuat în apropierea Conservatorul Academiei Naționale din Santa Cecilia. El a terminat studiile cu profesorii, inclusiv Boris Porena înainte de a lua un curs de muzica electronica cu compozitorul contemporan Domenico Guaccero. 

În anii 1980 a colaborat ca pianist și aranjor cu unii dintre cei mai importanți artiști italieni din Rca, precum și în Statele Unite cu grupul de rock Toto. În 1990 el a publicat primul său album, urmat de un turneu italian, publicarea unui unice în 1992 și un turneu european. În 1995 a plecat în turneu în Italia, cu concerte Milano și, după preparare mult, în 2003, a lansat un nou album. În același an a început cu compun Rai Comerțului, pentru care el a creat o serie de lucrări cu privire la rețelele de Rai obținerea succesului cu "Russicum", "Să moară de politică" și "Sfânta Alianță". În 2006 a publicat Esseno noul său album, "La terra non finisce all'orizzonte", care a primit critici pozitive și descărcări multiple în iTunes. În 2007 își dă seama, pe ordinea de Ministerului de Interne, muzica originala a spectacolului Intr-o noapte într-o sâmbătă noapte pe carnagiului sâmbătă seara, de fapt, în special în rândul tinerilor. În 2008 a compus muzica originala pentru Calatorie la Sud, program de 5-punct de Rai regizat de Amedeo Ricucci, un remake al transmisiei cu același nume Sergio Zavoli. În 2009 creează muzică originală pentru un film / documentar pe cifra de jurnalistului Carlo Casalegno, ucis în 1977 de Brigate Rosse. În august el a fost invitat la prestigiosul Ravello Festival lângă numele de pe factura ca Claudio Abbado și Chick Corea, unde a prezentat un preview al noului album solo de pian intitulat Pictures. În 2010 paralel cu "Pictures tour", creează muzică originală pentru un film despre figura marelui psihiatru Franco Basaglia, precum și trata ca pe muzica de un documentar despre dansator Rudolf Nureiev.

Discografia

Album 

 Esseno (1990) 
 Da Mondi sconosciuti (1992) 
 Tutta La rabbia del Mondo (1994) 
 In viaggio (2000) 
 Immagini sonore (2001) 
 Tracce di Cristo (2002) 
 Immagini sonore 2 (2003) 
 In questo Momento (2003) 
 Scomposizioni (2004) 
 Piano solo (2004) 
 Dimensioni (2004) 
 Alessandro Esseno trio (2004) 
 In questo Momento (ristampa ) (2005) 
 Suonivisivi (2005) 
 Voce fuori Campo (2005) 
 La terra non finisce all'orizzonte (2006) 
 Una Notte di un sabato sera (2007) 
 Nea (2007) 
 La Mia Libertà (2007) 
 Amore e Psiche (2008) 
 Decomposizioni (2008) 
 Quando il tempo finirà (2009) 
 Musica capovolta (2009) 
 Pictures (2010)
 Live through the years (2014)
 La legge del continuo mutamento (2015)

Fabrică 

 Lullaby pentru marimba, vibrafon, gloenkspiel și timpani (1985) 
 Fractures pentru pian (1985) 
 Quartetto d'archi n.1 (1985) 
 Alpha e Omega muzica electronica (1986) 
 Pendulum muzica electronica (1986) 
 Visioni pentru orchestră (1986) 
 Atmosfera zero pentru orchestră (1986) 
 Poetica del tesseratto pentru organe (1987, revizuit 1997) 
 Percorsi ipnogogici pentru trei voci solo și 7 instrumente (1987) 
 Thypon pentru soprană și solist mezzo soprana, cor și orchestră (1987) 
 Concerto per Violoncello (1987) 
 Octet pentru 8 voci solo (1987) 
 Metamorfosi diurne pentru orchestră (1988) 
 Due studi per organo (1988, 1989) 
 Aeoni pentru clavecin (1989) 
 Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in la bemolle maggiore (1990) 
 Synapsi pentru 12 corzi solo (1990) 
 Quartetto d'archi n.2 (1990) 
 Tre pezzi per quintetto di fiati (1990) 
 Concerto da camera pentru 10 instrumente (1992) 
 De-tonazioni pentru orchestră (1992) 
 Concerto doppio pentru flaut, oboi contrabassoon și orchestra (1992) 
 Orologi senza tempo pentru 10 voci de sex feminin (1993) 
 Poetica di San Francesco pentru orchestra (1993-1994) 
 Dopo il diluvio pentru pian, marimba și timpani (1994) 
 Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in fa diesis minore (1995) 
 Studi per pianoforte I (1995) 
 Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in do diesis minore (1996) 
 Concerto per violino (1996) 
 Studi per pianoforte II (1997-1998) 
 Concerto di Brema pentru cornul și orchestra de cameră (1998-99, revizuit 2003) 
 Studi per pianoforte III (1998-2001) 
 Quartetto d'archi n.3 (1999) 
 Patterns studiu privind balenele cântă pentru orchestră și 6 probe (2000) 
 Rumori di fondo pentru două marimbas și banda (2001) 
 Aspiration desperation pentru voce solo și bandă (2002) 
 Rings without sound pentru inel de oțel și pian preparat (2003) 
 Percezione atavica di un lembo pentru master magnetice și 4 eșantioane (2004) 
 Fons et Origo pentru harpă și bandă (2005) 
 L'attesa pentru două soprane și orchestra de camera (2007) 
 Curves pentru 4 sintetizatoare, două probe și orchestra de camera (2008) 
 Music for EBE pentru percuție tibetane și master magnetice (2010)

Legături externe 
 Sit web oficial

Nașteri în 1969
Compozitori italieni
Pianiști italieni